Староволы́нская у́лица — улица в Западном административном округе города Москвы на территории районов Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. Улица ранее являлась частью Очаковского шоссе и проходила через древнее село Волынское.

Описание 
Улица начинается от Кутузовского проспекта и Староможайского шоссе, проходит параллельно Минской улице, пересекает бывший участок Рублёвского шоссе, проходит мимо «Ближней дачи» Сталина, пересекает по мосту реку Сетунь, проходит вдоль территории Больницы № 1 Управления делами Президента РФ и заканчивается, упираясь в Нежинскую улицу.

Почти на всём протяжении улица проходит через лес, являющийся частью природного заказника «Долина реки Сетунь».

История

Происхождение названия 
Улица названа так 30 апреля 1987 года по старинному подмосковному селу Волынское, вошедшему в состав Москвы в 1960 году. До этого улица была составной частью бывшего Очаковского шоссе, соединявшего город и село Очаково. Староволынской улица названа во избежание одноимённости с Волынской улицей в районе Солнцево.

Транспорт

Ближайшие станции метро 
 Минская
 Славянский бульвар
 Давыдково

Железнодорожный транспорт 

 Платформа Матвеевская
 Платформа Славянский бульвар

Наземный транспорт 
 На улице расположены остановки «Больница № 1», «МГУЭСИ» и «Староволынская улица» (по требованию) маршруты автобусов № 107, 187, 260
 На участке от Староможайского шоссе до Минской улицы также проходят маршруты автобусов № 58, 103 (в сторону м. Университет, без остановок на улице)

Примечания

Ссылки